Кю — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Кю — допустимое в обществе ругательство из кинофильма «Кин-дза-дза!» (см. статью Чатлано-пацакский язык)
 Кю — (), ученический разряд в японских видах спорта, от боевых искусств до игр го и сёги.
 Кю — киргизская народная инструментальная пьеса
 КЮ — сокр. Королевство Югославия